

Sigle 
 National Electric Code – norme circa la sicurezza elettrica negli Stati Uniti d'America
 Necrotizing enterocolitis – enterocolite necrotizzante, situazione medica che affligge principalmente neonati prematuri, dove porzioni d'intestino vanno in necrosi
 Network Enabled Capabilities, progetto Difesa-Industria per la realizzazione di una rete integrata (voce e dati) di comunicazioni digitali wireless nell'area di manovra militare. 
 Nijmegen Eendracht Combinatie – società calcistica olandese, meglio nota come NEC Nijmegen
 Numerical Electromagnetics Code – Software CAD elettromagnetico

Aziende 
 NEC Corporation – multinazionale giapponese

Codici 
 NEC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Necochea (Argentina)
 nec – codice ISO 639-3 della lingua nedebang
 NEC – codice ISO 3166-2:PH di Negros Occidental (Filippine)